Comenius se nanaša:

 Jan Amos Komensky, latinsko: Iohannes Amos Comenius - češki teolog, učitelj in pedagog (1592 - 1670)
 Comenius - program Evropske unije, ki spodbuja mednarodno sodelovanje šol